Végítélet (vagy utolsó ítélet, ítélet napja) vallási kifejezés, a világ végén bekövetkező isteni ítéletről
Végítélet – Stephen King regénye (The Stand)
Végítélet – Stephen King regényéből készített televíziós minisorozat (The Stand)